

Patronyme

 Andrée Marik (1914-2016), poétesse française ;
 Christoph Marik (1977-), escrimeur autrichien.

Fiction
 Marik Ishtar, personnage du manga Yu-Gi-Oh!.